IFRI est un sigle qui peut désigner :
 l'Institut français des relations internationales ;
 l'Institut français de recherche en Iran.

Ifri est un mot amazigh signifiant « grotte » :
 Ifri, un village appartenant à la commune rurale Khemis Dades, dans la province de Tinghir, au sud-est de Maroc ;
 Ifri, une localité de la commune d'Ouzellaguen, où a eu lieu le congrès de la Soummam, lors de la Guerre d'Algérie ;
 Ifri-Ouzellaguen, surnom communément donné à la commune d'Ouzellaguen, dans le wilaya de Béjaïa ;
 Ifri, une marque algérienne de boissons ;
 Ifri, une déesse guerrière des Berbères ;
 Ifri n'Ouado, une grotte au sud de Taza au Maroc ;
 Ifri, un village du sud d'Oran (Algérie) anciennement mentionné sur les cartes jusqu'au .

 Ifri nom d'une déesse berbère d'où découle le nom Africa.

Références